ima više značenja.

 Sonata, muzička kompozicija
 Zaleplon, lek